Una metrópoli (o metrópolis) es una ciudad importante a nivel local o global, término originado en la antigua Grecia.

Los términos metrópoli y metrópolis también pueden referirse a:

Conceptos 
 Ciudad global, ciudades que cumplen con una serie de características nacidas debido al efecto de la globalización y al constante crecimiento de la urbanización
 Megaciudad, un área metropolitana que supera los 10 millones de habitantes.
 Métropole, una entidad administrativa francesa
 Madre patria, potencia mundial con respecto a su imperio colonial.
 Capital (política) (ciudad principal, cabeza de la provincia o estado), según la Real Academia Española.
 Metrópoli de una provincia eclesiástica, a la que corresponde un obispo metropolitano.

Lugares 
 Metrópolis, barrio de Bogotá;
 Metrópolis, centro comercial de la ciudad de Bogotá;
 Metrópolis, centro comercial de la ciudad de Valencia en Venezuela;
 El Edificio Metrópolis en la Gran Vía (Madrid);
 Metropolis, localidad estadounidense en el estado de Illinois;
 Metropolis, localidad estadounidense en el estado de Nevada.
 Metrópolis, antigua ciudad griega de Acarnania.
 Metrópolis, antigua ciudad griega de Tesalia.
 Metrópolis, antigua ciudad de la costa de la Propóntide de Asia Menor.

Música
Metrópoli, banda de new wave argentina de los años ochenta.
 Metrópolis es el quinto álbum en estudio de la banda de metal progresivo Dream Theater;
 Metrópolis, canción del disco de estudio Images and Words, de la banda de metal progresivo Dream Theater;

Cine
 Metrópolis, película de 1927 del director Fritz Lang.
 Metrópolis, película animada de 2001 dirigida por Rintaro.

Eventos 
Metrópoli Gijón, Festival Media de Cultura y Entretenimiento de Gijón. Durante los 10 días de festival se celebra la Metrópoli Gijón Cómic-Con.

Cultura 
 La ciudad ficticia de Metrópolis, del cómic Superman.
 Metrópolis, manga de 1949 escrito por Osamu Tezuka.
 Metropolis, un videojuego arcade de la compañía española Topo Soft.
 Metrópolis, serie de televisión estadounidense de 2002.
Metrópolis, programa de televisión de RTVE estrenado en 1985.

Empresas 
 Metropolis Studios, una empresa de grabación discográfica de Londres (Reino Unido).
 Metrópolis, una antigua empresa operadora de televisión por cable chilena, actualmente VTR.

Enlaces externos